La Sorcière (Jules Michelet) - essay over hekserij van Jules Michelet
 La sorcière (Victorien Sardou) - toneelstuk van Victorien Sardou